Łupiny ist der Name folgender Orte in Polen:
 Łupiny (Wiśniew) in der Woiwodschaft Masowien
 Łupiny (Słupsk) in der Woiwodschaft Pommern